Strömstad kan syfta på:

Strömstad – Näsinge  tätort i Sverige
Strömstads kommun –  en kommun i Västra Götalands län 1971–
Strömstads stad – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län 1600-talet–1971
Strömstads församling – en församling i Norra Bohusläns kontrakt i Göteborgs stift
Strömstads kyrka – kyrkobyggnad i Strömstads församling
 Strömstads distrikt – ett distrikt i Strömstads kommun och Västra Götalands län 2016–
Strömstads tingsrätt – en tingsrätt i Västra Götalands län 1971–2004
Strömstad akademi – en ideell förening
Strömstadstraktaten – traktat genom vilken merparten av dagens svensk-norska gräns definierades
Skärgårdsslaget vid Strömstad – ett slag under det Dansk-svenska kriget 1808-1809
Anfallet mot Strömstad – en strid som ägde rum 8 juli 1717 under stora nordiska kriget

Se även
HMS Strömstad – flera örlogsfartyg